Кирса́новка — название населённых пунктов в России:

 Кирсановка — село в Грибановском районе Воронежской области.
 Кирсановка — деревня в Мариинском районе Кемеровской области.
 Кирсановка — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Кирсановка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Кирсановка — село в Большереченском районе Омской области.
 Кирсановка — деревня в Северном районе Оренбургской области.
 Кирсановка — село в Тоцком районе Оренбургской области.
 Кирсановка — хутор в Семикаракорском районе Ростовской области.

См. также 
 Большая Кирсановка
 Малокирсановка
 Кирсан
 Кирсанов